A. Tom Grunfeld, professeur d'histoire à l'université d'État de New York
Alfred Grünfeld (1852-1924), pianiste et un compositeur autrichien
Ernie Grunfeld (1955-), joueur américain de basket-ball
Ernst Grünfeld (1893-1962), joueur d'échecs autrichien (voir aussi la défense Grünfeld)
Jean-Pierre Grünfeld, néphrologue français
Thomas Grünfeld (né en 1956), artiste allemand
Yehuda Gruenfeld (1956- ), joueur d'échecs israélien

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif